Конаковы — дворянский род.
 Конаков, Алексей Андреевич (род. 24 сентября 1985, Ленинград, СССР) — литературный критик, эссеист, поэт.
 Конаков, Александр Фёдорович (1887—1922) — марийский советский прозаик, драматург и поэт, педагог.
 Конаков, Валентин Васильевич (1939—2019) — председатель Государственного собрания Республики Мордовия в 2010—2011 годах.
 Конаков, Порфирий Петрович (1878—1906) — рабочий-революционер.
 Конаков, Сергей Иосифович (род. 1967) — российский хоккеист с мячом.

См. также 
 Герб Конакова — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом города Конаково.
 Городское поселение город Конаково — муниципальное образование в Конаковском районе Тверской области Российской Федерации.
 Конаково — город в России, административный центр Конаковского района Тверской области.
 Конаково ГРЭС — станция Октябрьской железной дороги, находится в городе Конаково Тверской области.